Výraz Magar může znamenat:

 Magar, příslušník sinotibetské etnické skupiny žijící v Nepálu
 Khágendra Thapa Magar, nejmenší člověk na světě, pocházející z Nepálu